Во́льский (, , ) — распространённая польская фамилия; встречается также среди белорусов, украинцев, русских и евреев. Этимологию фамилии связывают с распространённым названием селений . Так называли населённые пункты, пользующиеся какими-либо льготами. Выходцев из этих селений и их потомков называли Вольскими.

Известные носители 
 Вольский (Прецикс), Август Васильевич (1891—1938) — начальник Московского авиационного института (МАИ).
 Вольский, Александр Валерьевич (род. 1974) — белорусский футболист.
 Вольский, Антон Николаевич (1897—1966) — советский металлург, академик АН СССР.
 Вольский, Аркадий Иванович (1932—2006) — советский и российский инженер-металлург, общественный деятель, президент РСПП.
 Вольский, Борис Алексеевич (1903—1969) — советский композитор, деятель кинематографа, звукорежиссёр.
 Вольский, Василий Тимофеевич (1897—1946) — советский генерал-полковник.
 Вольский, Виктор Вацлавович (1921—1999) — российский экономико-географ, член-корреспондент АН СССР и РАН.
 Вольский, Виталий Фридрихович (1901—1988) — белорусский советский писатель, драматург, литературовед, краевед.
 Вольский, Владимир Казимирович (1877—1937) — эсер.
 Вольский, Влодзимеж (1824—1882) — польский поэт, прозаик, переводчик, либреттист.
 Вольский, Войтек (род. 1986) — канадский хоккеист.
 Вольский, Дариуш (род. 1956) — польский и американский кинооператор.
 Вольский, Иван Петрович (1817—1868) — художник-акварелист, академик Императорской Академии художеств.
 Вольский, Лукаш (1878—1948) — польский архитектор.
 Вольский, Лявон (род. 1965) — белорусский деятель культуры, лидер групп N.R.M. и Крамбамбуля.
 Вольский, Мирон Ефимович (1892—1958) — советский врач, учёный-медик.
 Вольский, Михаил Петрович (1899—1938) — советский партийный деятель, председатель Камчатского окружного исполкома и Приморского облисполкома.
 Вольский, Николай (1553—1630) — государственный деятель Речи Посполитой.
 Вольский (Валентинов), Николай Владиславович (1879—1964) — российский революционер-меньшевик.
 Вольский, Рафаил Адольфович (1938—2007) — советский театральный художник, иллюстратор.
 Вольский, Рафал (род. 1992) — польский футболист.
 Вольский, Сигизмунд Викторович (1852—?) — генерал от инфантерии, военный губернатор Дагестанской области.
 
 Вольский фон, Фёдор Васильевич (~1790—1829) — полковник, командир полка, член Северного общества декабристов.
 Вольский, Юрий Иванович (род. 1922) — советский дипломат.

Псевдоним 
 Вольский, Станислав (1880—1943) — партийно-литературный псевдоним Соколова Андрея Владимировича, российского социал-демократа, советского писателя и переводчика.



Составные фамилии 
 
 Коровка-Вольский, Григорий Карпович (?—после 1705) — чигиринский, стародубский и киевский полковник Войска Запорожского.
 Сариуш-Вольский, Яцек (род. 1948) — польский дипломат, политический деятель и член Европарламента.

См. также 
 Вольский лес — наименование лесопарка в западной части города Краков, Польша.
 Вольский район — муниципальное образование в Саратовской области Российской Федерации.
 Вольский округ — административно-территориальная единица Нижне-Волжского края, существовавшая в 1928—1930 годах.
 Вольский турман — реликтовый тип голубя.
 Вольский уезд — административно-территориальная единица Саратовской губернии.
 Вольский язык — язык сабельской подветви италийских языков, на котором говорило племя вольски.
 Вольски
 Вольская улица

Примечания